Aftenposten henviser til flere artikler:

 Aftenposten – Norges næststørste avis.
 Kiøbenhavns Aftenpost – dansk avis, der udkom i perioden 1772-1812.
 Aften-Posten, Silkeborg – socialdemokratisk avis, tidl. Silkeborg Social-Demokrat.
 Aften-Posten, Thisted – lokalavis 1956-1962.

Referencer